Frankenthaler ist der Familienname folgender Personen:
 Helen Frankenthaler (1928–2011), US-amerikanische Malerin

Frankenthaler steht zudem für:
 Frankenthaler, eine Rebsorte, siehe Žametovka
 Frankenthaler Religionsgespräch, 1571 im pfälzischen Frankenthal Religionsgespräch zwischen Reformierten und Täufern